Deletionpedia () — це онлайн вікі архів в Інтернеті, що містить статті, які видалені з англійської Вікіпедії. Його версія кожної статті містить заголовок із додатковою інформацією про видалення, наприклад, чи відбулось швидке видалення, де можна знайти дискусію про видалення статті та який редактор видалив статтю. Оригінальна Deletionpedia діяла з лютого до вересня 2008 року. Сайт був перезапущений під новим управлінням в грудні 2013 року.

Сайт базується на MediaWiki.   Сайт функціонує як щось із «wikimorgue»;  він автоматично збирає статті, видалені з Вікіпедії. 

Крім категорій, які збереглися з Вікіпедії, у Deletionpedia є власні категорії статей, засновані на критеріях видалення. Сторінки впорядковані за місяцем, коли вони були видалені, за кількістю редакторів, які працювали над сторінкою, та за тривалістю часу існування статті у Вікіпедії.

У Deletionpedia зазначається, що він уникає розміщення видалених сторінок, які є порушенням авторських прав, сторінок із серйозними проблемами, з наклепом, сторінок, повна історія перегляду яких все ще доступна на сестринських сайтах Вікіпедії, та сторінок, які мають на меті образити інших.

Статті, що збереглися Deletionpedia, були видалені з Вікіпедії з різних причин: від «не помітних» до «маніпулювання політичними та діловими інтересами».  Оскільки сайт був лише для читання, він не шукав жодних пожертвувань, пропонуючи натомість прихильникам пожертвувати на  або у Фонд Вікімедіа.

Версія 1 

Оригінальна Deletionpedia зібрала близько 63 000 статей, які були видалені з Вікіпедії за період з лютого до вересня 2008 року. Майже 2000 сторінок було старше 1000 днів до їх видалення.

Збирання даних 
Останній журнал, який можна побачити на Вікіпедії, був зроблений 14 червня 2012 року на фестивалі .

Оригінальний вміст все ще доступний для перегляду в Інтернеті.  У 2011 році команда архівів Джейсона Скотта зберегла копію вебсайту за допомогою інструментів WikiTeam та завантажила копію до колекції Інтернет-архіву.

Прийом 
Видання The Wall Street Journal назвало це відповіддю на культурне зіткнення, яке існує у Вікіпедії між видалянтами та інклюзіантами.  The Industry Standard називає це «чудовим дослідницьким проектом для студентів соціології, щоб вивчити, що робить гуртова думка, коли вона застосовується до збірника знань, побудованого громадою».  Незабаром після цього галузевий стандарт знову звернув увагу на Deletionpedia, повідомивши, що видалення статті у Вікіпедії про Deletionpedia саме обговорювалося, припускаючи, що стаття не вважається видаленою на основі «незначущості сайту», а «належної» сприймати критику самої Вікіпедії». Deletionpedia також опублікувала новини на De Telegraaf, вебсайті найбільшої щоденної ранкової голландської мовної газети  та The Inquirer, вебсайті британських таблоїдів з технологій.

Сайт Ars Technica більш детально дослідив цей сайт у статті, яка не лише описує аспекти вебсайту, але згадує суперечки щодо видалення статті Вікіпедії з Deletionpedia.

Версія 2 
Вебсайт був перереєстрований новим власником Каспером Суреном і розпочав свою роботу заново в грудні 2013 року.  Станом на травень 2016 року він набрав 64 386 сторінок змісту.

Подібні проекти 
Існують подібні проекти для інших мов Вікіпедії, наприклад, PlusPedia німецькою мовою, , PrePedia польською мовою,  та Wikisage голландською.

Див. також 
Видалянство та інклюзіанство
Надійність Вікіпедії
Wayback Machine
Archive.is
WebCite

Примітки

Посилання 
  

Історія Вікіпедії
Вікіпедія